Сезон 1965 — Восьмой сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР.

Форма

Чемпионат СССР 1965

Вторая группа класса «А»

Предварительный этап (1 подгруппа)

Турнирная таблица

Матчи

Финальный этап (За 1-16 места)

Турнирная таблица

Матчи

Кубок СССР 1965

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1965 на сайте footballfacts.ru

1965
Сезоны футбольных клубов 1965